Гон:
 Гон — поведение зверей в брачный период.
 Гон — устаревшая российская единица измерения расстояния.
 Гон — длина или полоса покоса, расстояние перегона, определяемые весьма произвольно.
 Гон — право на въезд в чужую или общую дачу для рубки леса или охоты.
 Гон — внесистемная единица измерения углов (то же что и град).
 -гон (от  «угол») — аффикс греческого происхождения, например: ортогональность, пентагон, полигон, сингония и т. д.
 Гон, Антон (1866—1936) — австрийский врач и исследователь туберкулёза и менингита.
 Гон, Карлос (род. 1954) — президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan.
 Ван Гон — первый правитель корейского государства Корё.
 ГОН (аббр.) — Гараж особого назначения.
 Гон — динозавр из одноимённой манги 1995 года, также известный как персонаж игры Tekken 3.
 Гон — то же, что и враньё, брехня, ложь.

См. также 
 Гонн

Примечания